Давиде Марфелла (; ) — итальянский футболист, вратарь неаполитанского клуба «Наполи».

Клубная карьера 
Давиде является воспитанником системы клуба «Наполи». С 2017 года он стал привлекаться к тренировкам и матчам взрослой команды, но в основу команды не попадал. Сезоны 2017/2018 и 2018/19 провёл в арендах. 

24 июля 2019 года Давиде Марфелла стал игроком «Бари», проведя до этого там сезон в аренде.

19 августа 2021 года совершил обратный переход в «Наполи». Его дебют за неаполитанский клуб состоялся 22 мая 2022 года в матче Серии А против «Специя». 
Контракт с «Наполи» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Статистика выступлений

Клубная 
По состоянию на 14 ноября 2022 года

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Вис Пезаро»
Игроки ФК «Бари»
Игроки ФК «Наполи»